Leicester – miasto w środkowej Anglii
 Leicester (owca) – angielska rasa owiec o długiej, delikatnej, białej sierści
 Red Leicester – twardy ser z pełnego krowiego mleka, przypominający cheddar i cheshire
 Leicester – stacja kolejowa w Leicester w Anglii
 Leicester City F.C. – angielski klub piłkarski
Miejscowości w USA:
 Leicester – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Leicester – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Leicester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Leicester – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Leicester (ang. Leicester Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Leicester (ang. Leicester Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Leicester (ang. Leicester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Leicester (ang. Leicester Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
 Leicester (ang. Leicester Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison